De Rally van Nieuw-Zeeland 2008, formeel 39th Repco Rally of New Zealand, was de 39e editie van de Rally van Nieuw-Zeeland en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2008. Het was de 450e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Hamilton.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Nieuw
Rally van Nieuw-Zeeland
Waikato